Il doppio del torneo di tennis Hamburg Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mark Merklein e Paul Rosner che hanno battuto in finale Wesley Moodie e Shaun Rudman 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Mark Merklein /  Paul Rosner (Campioni)
 Denis Golovanov /  Jurij Ščukin (quarti di finale)

 Wesley Moodie /  Shaun Rudman (finale)
 Justin Bower /  Giorgio Galimberti (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hamburg Challenger 2002